

Cinema
The Franchise – film muto statunitense del 1916  diretto da Edward Sloman.

Televisione
The Franchise, programma televisivo della rete statunitense Showtime

Soprannomi
The Franchise, soprannome del giocatore di baseball Tom Seaver.
The Franchise, soprannome del giocatore di baseball Francisco Liriano.
The Franchise, soprannome del giocatore di baseball Tim Lincecum.
The Franchise, soprannome del cestista Steve Francis.
The Franchise, soprannome del cestista Kevin Garnett.
The Franchise, soprannome del wrestler Steve Borden.
The Franchise, soprannome del wrestler Shane Douglas.
The Franchise, soprannome del pilota NASCAR David Reutimann.